KKH est un sigle qui peut désigner :
  Karakoram Highway (en français, route du Karakorum), une route stratégique construite à travers le massif montagneux du Karakoram.

KKH est un code qui peut désigner :
 ,  un aéroport public appartenant à l'État, dans l'État américain de l'Alaska, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports